Kama može značiti:

 Kama (mitologija), bog u hinduizmu
 Kama (rijeka), rijeka u Rusiji, pritoka Volge
 Kama (hrana), Estonsko jelo
 Kama (psi) (Vulpes chama), životinja iz porodice pasa, živi u Južnoj Africi 
 Kama (nož), vrsta zakrivljenog noža
 Charles Wright (hrvač), nastupao pod imenom Kama
 23. SS oružana gorska divizija "Kama"

Poveznice 
Kama Sutra
Cama